Суфли может означать:

 Суфли — населённый пункт и муниципалитет в Испании.
 Суфлион — малый город в Греции.
 Суфлион (дим) — община в Греции.